Die Nottingham Challenger 2002 war ein Tennisturnier, das vom 29. Oktober bis 3. November 2002 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2002 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 16 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 11 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 16 kB)

ATP Challenger Series 2002
Tennisturnier in Nottingham